Хесус Фернандес може да се отнася за:
 Хесус Фернандес (р. 1988), испански футболист
 Хесус Фернандес (?), мексикански актьор